Als Europameisterschaft 1946 oder EM 1946 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1946 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1946 in Genf (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1946 in Trondheim (Norwegen)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo (Norwegen)
 Ringer-Europameisterschaften 1946 in Stockholm (Schweden)

!
1946